Пайк — назва декількох округів у США

 Пайк (округ, Алабама)
 Пайк (округ, Арканзас)
 Пайк (округ, Джорджія)
 Пайк (округ, Іллінойс)
 Пайк (округ, Індіана)
 Пайк (округ, Кентуккі)
 Пайк (округ, Міссісіпі)
 Пайк (округ, Міссурі)
 Пайк (округ, Огайо)
 Пайк (округ, Пенсільванія)